Ань Сянъи́ (, также известная как Ни́ни (); род. 24 декабря 2006, Пекин) — китайская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратная чемпионка Китая (2020, 2023) и серебряный призёр чемпионата Китая (2019).

Карьера 
Ань Сянъи родилась в Пекине 24 декабря 2006 года в семье Чжан Айцзюнь и Ань Лунхэ. Её отец — Ань Лунхэ — бывший фигурист, впоследствии тренер в клубе фигурного катания Century Star Club. Нини встала на коньки в возрасте двух лет и тренируясь под руководством родителей, с детства показывает высокие результаты. Китайские СМИ выделяют скорость и качество её скольжения, хорошую растяжку, способствующую выполнению сложных вращений, качественные прыжки и связующие элементы.

В ноябре 2015 года Пекин принимал этап серии Гран-при Cup of China. Международный союз конькобежцев на каждом турнире Гран-при приглашает юных местных фигуристов для участия в показательных выступлениях. На китайском этапе была выбрана Ань, и она получила возможность выйти на лёд со спортсменами мирового уровня, такими как Мао Асада и Хавьер Фернандес.

В сезоне 2017/2018 впервые участвовала на чемпионате Китая среди взрослых, на котором заняла четвёртую строчку с суммой баллов 139,16. В следующем году завоевала серебряную медаль национального чемпионата. Ань выиграла короткую программу с преимуществом в 0,99 баллов, но в произвольном прокате уступила более десяти баллов И Кристи Лён, и завершила турнир на второй итоговой позиции.

В новом сезоне она начала сотрудничество с французским хореографом , который помогал в постановке программ многим известным фигуристам. На национальном чемпионате, в сентябре 2019 года в Чанчуне, Ань стала победительницей в возрасте двенадцати лет. Фигуристка захватила лидерство в первый день соревнований. В начале произвольной программы Ань допустила падение на тройном лутце, но в дальнейшем, исполнив чисто все оставшиеся элементы, в том числе три каскада, она обеспечила себе «золото», с суммарным результатом 197,93 баллов. Несмотря на звание чемпионки страны, Ань не могла участвовать в международных состязаниях взрослого и юниорского уровня, поскольку не достигла необходимого возраста. Поэтому она отправилась на Asian Open Trophy, где выступила в пред-юниорской категории. Нини уверенно одержала победу на первом для себя международном турнире. При этом продемонстрировала весь набор тройных прыжков: лутц, флип, тулуп, сальхов и риттбергер.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Чемпионы Китая по фигурному катанию